國語 може позначати

 Ґо юй — риторичний збірник доімперського періоду китайської історії
 Тайванський варіант Путунхуа